Josef Danegger ist der Name folgender Personen:

* Josef Danegger (Schauspieler, 1865) (1865–1933) österreichischer Schauspieler und Regisseur 
 Josef Danegger (Schauspieler, 1889) (1889–1948), österreichischer Schauspieler